Моло́сковицы — топоним России:

 Молосковицы — деревня в Большеврудском сельском поселении (на территории бывшего Каложицкого сельского поселения) в Волосовском районе Ленинградской области.
 Молосковицы — упразднённый посёлок в Большеврудском сельском поселении (на территории бывшего Каложицкого сельского поселения) в Волосовском районе Ленинградской области.
 Молосковицы — посёлок в Большеврудском сельском поселении (на территории бывшего Курского сельского поселения) в Волосовском районе Ленинградской области.
 Молосковицы — станция Октябрьской железной дороги в Волосовском районе Ленинградской области.